Фи́лип «Фил» Ти́лькер (; ) — американский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (, , ), серебро (, ), бронза ().
 : золото (2009, 2010, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат, один ребёнок (сын).

Работает в компании Amazon.com, занимается разработкой программного обеспечения (программист).

Начал заниматься кёрлингом в 1990.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу